Strada statale 86 – strada statale polacca
 Strada statale 86 Istonia